Mayenburg ist der Familienname folgender Personen:

 David von Mayenburg (* 1968), deutscher Rechtswissenschaftler
 Georg Heinsius von Mayenburg (1870–1930), deutscher Architekt
 Johann Jakob Mayr von Mayenburg (auch Johannes Jakob Mayr von Mayenburg, Johann Jacobus Mejer; 1665–1717), deutscher Mediziner 
 Marius von Mayenburg (* 1972), deutscher Autor, Dramaturg und Theaterregisseur
 Ottomar von Mayenburg (1865–1932), deutscher Apotheker
 Ruth von Mayenburg (1907–1993), österreichische Publizistin, Schriftstellerin und Übersetzerin

Mayenburg ist der Name folgender Bauwerke:

 Mayenburg (Völlan), Burgruine bei Völlan in Südtirol, Italien

Siehe auch:
 Maienburg, Burgruine in Mengerskirchen-Winkels, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Meyenburg (Begriffsklärung)